3713 Pieters – asteroide della fascia principale.

Persone 
 Andries Jan Pieters – militare olandese
 André Pieters – ciclista su strada belga
 Danny Pieters – politico belga 
 Erik Pieters – calciatore olandese

Pagine correlate 

 Pieter
 Peters
 Peeters